Белевка:

 Белевка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Белевка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Белевка (река) — река в Тульской области.